Wendeltreppe steht für:
 Wendeltreppe, ein Bauteil
 Wendeltreppe, Vertreter der Wendeltreppenschnecken, Familie mariner Schnecken
 Gemeine Wendeltreppe, Epitonium clathrus, eine Wendeltreppenschnecke
 Echte Wendeltreppe, Epitonium scalare, eine Wendeltreppenschnecke

Die Wendeltreppe steht für:
 Die Wendeltreppe, US-amerikanischer Film, 1945
 Die Wendeltreppe (Kabarett), Kabarett in Hamburg